Aldehuela de la Bóveda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aldehuela de la Bóveda (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Aldehuela de la Bóveda (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar